Gadži Kamilovič Nabijev (* 5. června 1995) je ruský zápasník–volnostylař andalské (botlich) národnosti.

Sportovní kariéra 
Je rodákem z dagestánské horské obce Botlich v Botlichském okrese. Zápasení se věnoval od útlého dětství pod vedením Ali Alijeva. Od svých 14 let se připravoval na střední sportovní škole v Machačkala pod vedením Pachrutdina Zalibekova. Je členem tréninkové skupiny Imammurzy Alijeva. V ruské volnostylařské reprezentaci se prosazuje od roku 2018 se zavedením neolympijské váhy do 79 kg.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky Gadži Nabijeva na uni-leipzig.de

Ruští volnostylaři
Dagestánští volnostylaři
Narození 5. června
Narození v roce 1995
Narození v Dagestánu
Žijící lidé
Muži